Ильинский заказник:

 Ильинский заказник — гидрологический заказник общегосударственного значения в Киевской области (Украина)
 Ильинский заказник — зоологический заказник регионального значения в Ярославской области (Россия)